Конвой №1142 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у липні 1943-го. 

Конвой сформували для проведення групи суден до Рабаулу – головної передової бази у архіпелазі Бісмарку, з якої японці здійснювали операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. Вихідним пунктом при цьому був атол Трук на сході Каролінських островів, де ще до війни створили потужну базу ВМФ. 

До складу конвою увійшли транспорти Наруто-Мару та Кокуйо-Мару, а ескорт забезпечували есмінці «Аріаке», «Асакадзе» та «Асанагі» (втім, останній супроводжував конвой лише на початковій ділянці маршруту та вже на наступний день після виходу відділився та вирушив на Трук).

14 липня 1943-го кораблі вийшли з Труку та попрямували на південь. У цей період японські конвої до архіпелагу Бісмарка ще не стали цілями для авіації, проте на комунікаціях активно діяли підводні човни США. Втім, проходження конвою №1142 відбулось без інцидентів і 18 липня він прибув до Рабаулу.

Примітки 

1142
1142